Sandford puede referirse a:

 Sandford (Australia)
 Sandford (Escocia)

Inglaterra 
 Sandford (Cumbria)
 Sandford (Devon)
 Sandford (Dorset)
 Sandford (Hampshire)
 Sandford (Isla de Wight)
 Sandford (Prees), Shropshire
 Sandford (West Felton), Shropshire
 Sandford (Somerset)
 Sandford (Worcestershire)
 Sandford (Yorkshire del Oeste)